Брент Бри́ско (; 21 мая 1961, , Миссури, США — 18 октября 2017, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр и сценарист.

Биография 
Бриско родился в Моберли, штат Миссури. После окончания учёбы в Университете Миссури Бриско начал свою карьеру в качестве театрального актёра. Затем он стал писать сценарии и сниматься в художественных фильмах. Он окончательно переехал в Лос-Анджелес после работы с Билли Бобом Торнтоном над фильмом «Отточенное лезвие». Он также часто работал с , который был его соседом по комнате в колледже.

В 2011 году Брент женился на Анджеле Бриско.

В октябре 2017 года Бриско был госпитализирован после неудачного падения, которое привело к внутреннему кровотечению и проблемам с сердцем. 18 октября 2017 года он скончался от осложнений падения в возрасте 56  лет.

Избранная фильмография 
Актёр 

Сценарист
  — «Право не отвечать на вопросы» / The Right to Remain Silent
  — «Проснувшись в Рино» / Waking Up in Reno

Примечания

Ссылки 

Выпускники Миссурийского университета
Жертвы несчастного случая
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Киноактёры США